Джордж Фергюсон (; 22 серпня 1952, Трентон, Онтаріо — 16 грудня 2019) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника. Грав за збірну команду Канади.

Провів понад 800 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1969 року.

1972 року був обраний на драфті НХЛ під 11-м загальним номером командою «Торонто Мейпл-Ліфс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 13 років, захищав кольори команд «Торонто Мейпл-Ліфс», «Піттсбург Пінгвінс» та «Міннесота Норт-Старс».

Загалом провів 883 матчі в НХЛ, включаючи 86 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Міннесота Норз-Старс»
Задрафтовані «Торонто Мейпл-Ліфс»